Râul Valea Dracului se poate referi la una din următoarele cursuri de apă din România.

Listă de râuri omonime 
 Râul Valea Dracului, Gârcin
 Râul Valea Dracului, Olteț
 Râul Valea Dracului, Șcheiu
 Râul Valea Dracului, Timiș
 Râul Valea Dracului, Valea Castanului
 Râul Valea Dracului, Văleni
și
 Râul Moara Dracului, Valea Caselor
 Râul Valea Dracilor

Alte articole cu nume asemănătoare 
 Râul Dracea Mare
 Râul Dracea Mică
 Pârâul Dracilor
 Râul Drăgan (dezambiguizare)
 Râul Valea Dragă
 Râul Valea Dracului (dezambiguizare)
 Râul Moara Dracului (dezambiguizare)

Articole conexe 
 Comuna Dracea, Teleorman
 Drăculești (dezambiguizare)
 Drăgan
 Cascada Moara Dracului, cascadă din Munții Bucegi
 Moara Dracului - monument al naturii, arie protejată de interes național ce corespunde categoriei a III-a IUCN (rezervație naturală de tip geologic), situată în județul Suceava, pe teritoriul administrativ al orașului Câmpulung Moldovenesc
 Valea lui Dragomir, Buzău
 Valea Dragului, Giurgiu
 Valea Drăganului, Cluj

Dezambiguizare
Valea Dracului, Raâul
Toponime românești